Claudia Vanessa Figueroa Villars, conocida como Vanessa Villars (Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, 18 de febrero de 1998) es una modelo hondureña, ganadora del Miss Honduras Universo 2018.

Biografía 
Vanessa Villars nació en Tegucigalpa, M.D.C. del departamento de Francisco Morazán, el 18 de febrero de 1998. Estudia Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Habla español e inglés de forma autodidacta.  

Durante una entrevista que le realizó Josué Cover, creador de los Viral Media Awards, manifestó que cuando era niña sufrió de escoleosis, enfermedad que le podía generar problemas al caminar. Con los años superó ese trauma, convirtiéndose en una guerrera de vida, ejemplo de perseverancia. 

El 14 de noviembre de 2017 representó a Honduras en el "17 concurso de Miss International" celebrado en Japón.

Miss Honduras Universo 2018 
Su elección se realizó en el auditórium Jorge Emilio Jaar de la Universidad Privada de San Pedro Sula (USAP), la noche del pasado sábado 29 de septiembre de 2018. En su competición local representó al departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

Televisión 
Como presentadora de televisión inició su carrera bien joven en Santa Bárbara con SB VISIÓN. Posteriormente trabajó en UNE TV.
También ha colaborado para VTV.

Véase también 
 Miss Universo 2018
 Miss Honduras

Referencias

Enlaces externos
Sitio web oficial del Miss Universo

Mujeres
Modelos femeninas de Honduras
Delegadas de Miss Universo 2018
Reinas de belleza